Niemcy:
 Eberstadt – dzielnica Buchen (Odenwald)
 Eberstadt – dzielnica Darmstadt
 Eberstadt – dzielnica Lich
 Eberstadt – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Heilbronn

Zobacz też:
 Eberstädt
 Eberstedt